Het ATP-toernooi van Rosmalen 1991 (met de officiële naam Continental Grass Court Championships 1991) werd van 10 tot en met 16 juni gespeeld. Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in het Nederlandse dorp Rosmalen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen